Egos bezeichnet:

 Egos (Schiff), ein Segelschiff

EGOS steht für:

 European Group for Organizational Studies, europäischer Verein für Organisationsforschung